Nicòdem de Centoripa, tirà de Centoripa 
 Nicòdem d'Heraclea, poeta grec 
 Sant Nicodem, jueu que apareix al Nou Testament 
 Nicòdem della Scala (? - Viena, 1443), bisbe de Freising